

Хафса — женское имя арабского происхождения. Встречаются также вариант Хафизе и Хафисе.

Персоналии 
 Хафса — одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных.
 Хафса Хатун — жена османского султана Баязида I.
 Айше Султан Хафса — жена султана Селима I и мать султана Сулеймана I.
 Хафса Ханым Султан — дочь османского султана Селима Явуза и Айше Хафсы Султан.
 Хафисе Султан — наложница османского султана Мустафы II и мать шестеры его детей.
 Хафса Шейда Буруджу — турецкая каратистка.

Женские имена
Страницы значений:Тёзки
Арабские имена